Натуральне число 14, наступне за 13 та попереднє 15
 14 рік до нашої ери
 14 рік нашої ери
 14 століття до нашої ери
 14 століття нашої ери
 14 тисячоліття до нашої ери
 14 тисячоліття нашої ери